hawajska dynastia Kamehameha:
Kamehameha I (1795-1819) 
Kamehameha II (1819-1824) 
Kamehameha III (1825-1854) 
Kamehameha IV (1854-1863) 
Kamehameha V (1863-1872)